Giovanni Battista Baldetti, politico e militare italiano
 Roxana Baldetti, politica e vicepresidente del Guatemala